Moskou, de hoofdstad van Rusland
oblast Moskou, het bestuurlijke gebied rondom deze stad
Moskou (Friesland), een buurtschap in de Nederlandse provincie Friesland
Moskau, een lied van de Duitse band Rammstein
Moskau, een lied van de Duitse popgroep Dschinghis Khan

Zie ook 
Moscou (doorverwijspagina)
Moscow (doorverwijspagina)